Ласло Надь ()
 Надь, Ласло (1857—1931) — психолог и преподаватель, специалист по детской психологии
 Надь, Ласло (1921—2009) — генеральный секретарь Всемирной организации скаутского движения (1968—1988)
 Надь, Ласло (1925—1978) — венгерский поэт
 Надь, Ласло (1927—2005) — венгерский фигурист
 Надь, Ласло (род. 1949) — венгерский футболист, чемпион Олимпиады-1968
 Надь, Ласло (род. 1981) — венгерский гандболист